Mimi steht für:
 Mimi (Vorname)
 Mimi (Puppe), Handpuppe aus ORF-Kinderserien
 Mimi (Sängerin), britische Popsängerin
 Hauptfigur in Giacomo Puccinis Oper La Bohème
 (1127) Mimi, Asteroid
 ein britisches Schnellboot aus dem Ersten Weltkrieg, siehe HMS Mimi und HMS Toutou
 Mimih, Fabelwesen der Aborigines

MIMI steht für:
 MIMI (Buchpreis), Krimi-Publikumspreis des Deutschen Buchhandels

Siehe auch:
 Mimmi